Das 7,5-km-Sprintrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 13. Februar 2010 um 13:00 Uhr im Whistler Olympic Park statt. Olympiasiegerin wurde Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei. Die Silbermedaille gewann die Deutsche Magdalena Neuner und Bronze ging an Marie Dorin aus Frankreich.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der kürzesten Laufstrecke. Die insgesamt 7,5 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden, nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athletinnen zwei Mal am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal wurde im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag geschossen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Die Athletinnen gingen in einem Intervall von 30 Sekunden (manchmal auch 15 Sekunden) ins Rennen und mussten eine Höhendifferenz von 200 bis 300 m überwinden. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 84 m, Maximalanstieg: 25 m, Höhenunterschied: 27 m

89 Teilnehmerinnen aus 31 Ländern, davon 87 in der Wertung. Die besten 60 Athletinnen des Sprints qualifizierten sich für die Teilnahme am Verfolgungsrennen.

Ergebnisse 

Teja Gregorin wurde im Dezember 2017 wegen positiver Dopingproben nachträglich disqualifiziert.

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 1,4 MB)

Einzelnachweise 

Sprint (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf